

События 
 Левобережный гетман Демьян Многогрешный заключил с царём Алексеем Михайловичем Глуховские статьи.
 Конец года — Тайный договор Бранденбурга с Францией против Голландии. Бранденбург должен был получить 400 тысяч талеров и Верхний Гельдерн (Южные Нидерланды).
 Разгром парижского Пор-Рояля, центра янсенизма.
 Окончание войны Турции с Венецией. Присоединение к Турции Крита.
 Окончательный роспуск Ганзы.
 1669—1673 — Король Польши Михаил Вишневецкий.
 Туркам после неоднократных экспедиций удалось посадить в Басре своего пашу.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1669 году

 30 июля — Евдокия Фёдоровна Лопухина, первая супруга Петра I, мать царевича Алексея, последняя русская царица (ум. 1731).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1669 году
 4 октября — Рембрандт, Харменс ван Рейн, голландский художник.

См. также